Plancy bezeichnet:

 Plancy-l’Abbaye, französische Gemeinde im Département Aube
 Miles von Plancy († 1174), französischer Ritter sowie Seneschall und Bailli des Königreichs Jerusalem